Belleau ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Belleau (Aisne) im Département Aisne
 Belleau (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

Belleau ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Belleau (1896–1976), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Apostolischer Vikar von James Bay
 Narcisse-Fortunat Belleau (1808–1894), kanadischer Politiker und Vizegouverneur von Québec 
 Rémy Belleau (1528–1577), französischer Dichter der Renaissance
 William Belleau, kanadischer Schauspieler

Belleau ist der Name mehrerer Kriegsschiffe der United States Navy:
 USS Belleau Wood (CVL-24), ein US-amerikanischer leichter Flugzeugträger der Independence-Klasse
 USS Belleau Wood (LHA-3), ein amphibisches Angriffsschiff der Tarawa-Klasse

Siehe auch:
 Schlacht im Wald von Belleau